Cet article fournit de façon détaillée les résultats du championnat de France de rink hockey 2011-2012.

Résultats par journée

Journée 1

Journée 2

Journée 3

Journée 4

Journée 5

Journée 6

Journée 7

Journée 8

Journée 9

Journée 10

Journée 11

Journée 12

Journée 13

Journée 14

Journée 15

Journée 16

Journée 17

Journée 18

Journée 19

Journée 20

Journée 21

Journée 22

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat de France de rink hockey 2011-2012

Liens externes 
 Site de la Fédération Française de Roller Skating (Section rink hockey)
 Résultats sur le site de la FFRS
 Classement sur le site de la FFRS
 Classement des buteurs sur le site de la FFRS

2011
France M1, résultats